AXM steht für:
 El Edén International Airport (IATA-Code), Flughafen von Armenia (Quindío), Kolumbien
 AirAsia (ICAO-Code), malaysische Fluggesellschaft

axm steht für:
 Mittelarmenische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprachstufe (ca. 1100–1700) zwischen Altarmenischer Sprache und Armenischer Sprache

Abkürzung